Ни́нис (, ) — фамилия словацкого или греческого происхождения. Известные носители:

 Нинис, Йозеф (род. 1981) — словацкий саночник, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Нинис, Сотирис (род. 1990) — греческий футболист, правый полузащитник клуба «Панатинаикос».